Paua bezeichnet

 eine Schnecke aus der Gattung der Seeohren, Haliotis iris
 einen Ort in Neuseeland, siehe Paua (Neuseeland)